Жан Лере́ (; 7 ноября 1906, Шантене, Франция — 10 ноября 1998, Ла-Боль-Эскублак, Франция) — французский .

Биография 
Родился в семье преподавателей, молодость провёл в Нанте и Ренне, в 1926—1929 годах учился в Высшей нормальной школе, в 1933 году получил степень доктора, защитив диссертацию в области гидродинамики под руководством Анри Вийя.

Сотрудничал с польским математиком , опубликовав с ним в 1934 году совместную работу «Topologie et équations fonctionelles» в «Анналах» Высшей нормальной школы. Разработал с ним метод неподвижной точки Лере — Шаудера.

С 1936 года Лере — профессор университета в Нанси. Участвовал во Второй мировой войне, служа офицером, в 1940 году попал в плен и провёл 5 лет в лагере для военнопленных Oflag XVII-A в Эдельбахе в Австрии. Совместно с другими заключёнными организовал университет (), был его главой. В лагере Лере продолжал свои исследования и после освобождения опубликовал работу «Cours de topologie algébrique professé en captivité» (1945).

В 1945—1947 годах — профессор Парижского университета, в 1947—1978 годах — профессор Коллеж де Франс. Член Французской академии наук (1953) и многих зарубежных академий, в том числе иностранный член Академии наук СССР (1966), Национальной академии наук США (1965), Лондонского королевского общества (1983), Польской академии наук (1977), Королевской академии наук и искусств Бельгии, Национальной академии деи Линчеи, академий в Милане, Бостоне, Гёттингене, Турине, Палермо. Почётный член Польского математического общества (1992).

Работы Лере в области функционального анализа, алгебраической топологии и дифференциальных уравнений с частными производными гиперболического типа.

Награды 
 Премия Малакса (1938, Румыния) — совместно с Ю. Шаудером.
 Премия Французской академии наук (1940)
 Премия Фельтринелли (1971, Национальная академия деи Линчеи)
 Лекция Джона фон Неймана (1962)
 Премия Вольфа по математике (1979, Израиль)
 Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова (1988, АН СССР)

Книги на русском языке 
 Лере Ж. Гиперболические дифференциальные уравнения. — М.: Наука, 1984
 Лере Ж. Дифференциальное и интегральное исчисления на комплексном аналитическом многообразии. — М.: ИЛ, 1961
 Лере Ж., Гординг Л., Котаке Т. Задача Коши. Униформизация и асимптотическое разложение решения линейной задачи Коши с голоморфными данными. Аналогия с теорией асимптотических и приближенных волн. — М.: Мир, 1967
 Лере Ж. Обобщенное преобразование Лапласа, переводящее унитарное решение гиперболического оператора в его фундаментальное решение (задача Коши IV). — М.: Мир, 1969
 Лере Ж. Лагранжев анализ и квантовая механика. Математическая структура, связанная с асимптотическими разложениями и индексом Маслова. — М.: Мир, 1981

См. также 
 Пучок (математика)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Leray biography
 «Jean Leray (1906—1998)», by Борель, Арман, Gennadi M. Henkin, and Лакс, Питер, Notices of the American Mathematical Society, vol. 47, no. 3, March 2000.
 Jean Leray
 Jean Leray
 Фотографии Жана Лере
 Jean Leray. 7 November 1906 — 10 November 1998 / Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 2006 vol 52 pp 137—148, plate, by Martin Andler

Топологи
Иностранные члены АН СССР
Иностранные члены РАН
Иностранные члены Польской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Академии деи Линчеи
Члены Туринской академии наук
Члены Французской академии наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Королевской академии наук и искусств Бельгии
Почётные доктора Чикагского университета
Президенты Французского математического общества
Почётные члены Швейцарского математического общества
Почётные доктора Чикагского университета